Pi Columbae pode se referir a:
Pi1 Columbae
Pi2 Columbae